Ruch trzykrotnie zdobywał Puchar Polski, z czego raz, w 1996 roku, jako zespół występujący na drugim szczeblu rozgrywek ligowych. Chorzowianie pięciokrotnie przegrywali w finale, a jedenaście razy dochodzili do półfinału rozgrywek, lecz spotkanie półfinałowe w sezonie 1925/1926 było meczem, od którego zaczęli przygodę z rozgrywkami w tej edycji.

Ruch Chorzów w Pucharze Polski

Bibliografia 

 Mecze Pucharu Polski
 www.90minut.pl

Puchar Polski w piłce nożnej
Polskie kluby w rozgrywkach w piłce nożnej
Ruch Chorzów